Miejscowości w USA:
 Elk Park – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery
Gminy w USA:
 Elk Park (ang. Elk Park Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery